Махек () — бог солнца в мифологии гуанчей, аборигенов острова Тенерифе в составе Канарских островов.

Согласно легенде, злой демон Гуайота однажды заточил Махека внутри вулкана Тейде (Эчейде) и под покровом наступившей темноты стал совершать нападения на мирное население. Испуганные жители Тенерифе обратились к богу неба Ачаману за помощью. Ачаман освободил Махека и посадил на его место Гуайоту, закрыв выход из вулкана «пробкой», которая и сейчас заметно отличается по цвету от остального камня.

Ссылки 
 Легенда Тейде

Солярные боги
Тенерифе
Мифология гуанчей